Název Salaš může znamenat:
 salaš , pastýřské stavení
 Salaš (okres Uherské Hradiště), obec v okrese Uherské Hradiště
 Salaš (Zlín), část města Zlín v okrese Zlín
 Křesťanský akademický klub Salaš v Hradci Králové - kaplan Tomáš Petráček